Space Test Program ou STP est un programme spatial du Département de la Défense américain dont l'objectif est de tester des équipements avant de les déployer sur des satellites opérationnels des trois armées des Etats-Unis. Les équipements testés peuvent être embarqués sur des satellites développés dans ce but ou hébergés sur des satellites remplissant par ailleurs d'autres missions. Le programme est géré par l'Armée de l'Air. Dans le cadre de ce programme créé en 1966, 568 expériences ont été réalisées dans le cadre de 257 missions spatiales.

Historique 

Le programme est créé en 1966. Son objectif est de réduire les risques liés à l'introduction de nouveaux équipements sur les satellites militaires en les testant dans l'espace avant d'en équiper des engins opérationnels. Lorsque la mission relève de la recherche et développement le budget est fourni par le programme, sinon une source de financement extérieure doit être trouvée. Le programme porte alors le nom de Space Experiments Support Program (SESP). SESP est responsable de l'intégration de la charge utile, du lancement et à compter de 1970 de la recherche places disponibles en tant que charge utile secondaire sur des lanceurs de plus grande taille. La première mission a lieu en juin 1967 (mission de l'Armée de Terre SECOR 9 et de la Marine de guerre Aurora 1). Le budget alloué au programme en 1969 est de 16,5 millions US $ (120 millions US$ 2017).  Les missions STP contribuent à la mise au points d'équipements de navigation, de surveillance, de détection, de communications, d'observation météorologique et d'étalonnage radar. De nombreuses missions volent à bord de la navette spatiale américaine dont le cout a été largement justifié et financé par les militaires américains. 242 expériences du programme au cours de 109 missions de la navette. À la suite du retrait de la navette spatiale, des expériences sont installées à bord de la Station spatiale internationale. Le budget annuel alloué au programme décline progressivement pour atteindre en 2012 50 millions US$. En 2012 le budget demandé par le président n'est plus que de 10 millions US$ et l'Armée de l'Air décide d'arrêter le programme. Finalement on renonce à annuler celui-ci mais le budget est ramené à 26 millions US$ soit une réduction de 50 % par rapport à l'année précédente.

Liste des missions

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Département de la Défense américain

Liens externes 
 Présentation
 Présentation des missions du programme

Satellite expérimental
Programme spatial militaire américain